

Черепаново — місто Новосибірської області
 Черепаново — присілок, Артинський міський округ, Свердловська область
 Черепаново — присілок, Красночетайський район, Чувашія
 Черепаново — село, Новосергієвський район, Оренбурзька область
 Черепаново — присілок, Салаватський район, Башкортостан